Pojem rondel má více významů.
 rondel (stavba) – kruhová, případně oválná stavba
 rondel (opevnění) – druh dělostřelecké bašty
 rondel (pravěká stavba) – neolitická stavba 
 rondel (blok domů) – budovaný na sídlištích, například Lužiny
 slangový výraz pro kruhový objezd
 rondel (polotovar) – kruhový výstřižek materiálu (plechu) určený jako polotovar pro lisování nebo ražení
 rondel (báseň) – básnický útvar cyklického tvaru
 The Rondel (album) – experimentální hudební album slovenského bubeníka Lucasa Perného z roku 2013